Мирне — село, Херсонська область, Херсонський район, Виноградівська сільська громада (до 2020 року — Олешківський район)
 Мирне — селище, Херсонська область, Херсонський район, Білозерська селищна громада (до 2020 року — Білозерський район)